Кунке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кунке, Алис (род. 1971) — шведский тележурналист и политик.
 Кунке, Гюнтер (1912—1990) — немецкий офицер-подводник, корветтен-капитан (1 марта 1943 года).